La Jugie ist der Familienname folgender Personen:

 Guillaume de La Jugie (1317–1374), Kardinal
 Nicolas de La Jugie († 1376), französischer Adliger
 Pierre de La Jugie (1319–1376), Kardinal